Ahlqvist (Ahlquist, Ahlkvist) är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Ahlqvist (1794–1844), svensk präst
 Alfred Gustaf Ahlqvist (1838–1881), svensk präst
 Andreas Ahlqvist (född 1980), finländsk innebandyspelare
 August Ahlqvist (1826–1889), finländsk språkforskare

 Bengt Ahlquist (född 1943), svensk politiker
 Berndt Ahlqvist (1931–1991), journalist och diplomat
 Birgitta Ahlqvist (född 1948), svensk politiker

 Christofer Ahlqvist (född 1980), svensk journalist

 David Ahlqvist (1900–1988), svensk konstnär

 Edwin Ahlqvist (1898–1984), svensk redaktör
 Emil Ahlkvist (1899–1978), svensk politiker

 Johnny Ahlkvist (1920–1998), svensk tecknare
 Johnny Ahlqvist (född 1948), svensk politiker

 Martin Ahlquist (född 1971), svensk journalist

 Norma Ahlqvist (född 1941), svensk dansare och koreograf

 Pehr Ahlqvist (1793–1854), svensk präst och politiker
 Per Ahlqvist (1851–1915), svensk läkare

 Thure Ahlqvist (1907–1983), svensk boxare

Se även 
 Ahlqvist (prästsläkt)

Svenska efternamn
Efternamn i Finland